Меденосный пояс:
 Меденосный пояс Центральной Африки
 Меденосный пояс Южной Америки